El Gran Premi de Catalunya de motociclisme de 1999, disputat el cap de setmana del 18 al 20 de juny al Circuit de Catalunya, va ser la sisena prova de la temporada 1999 del mundial de motociclisme.

Resultats

500 cc

250 cc

125 cc

Enllaços externs 
 Resultats al lloc web oficial de Moto GP

Competicions esportives del 1999 a Catalunya
Competicions motociclistes del 1999
1999
1999